Patronymes
 Antoine Chézy (1718-1798), ingénieur français, spécialiste de l'hydraulique 
 Antoine-Léonard de Chézy (1773-1832), orientaliste français, fils du précédent
 Helmina von Chézy (1783-1856), écrivain allemand, épouse du précédent
Toponymes
 Chézy, commune française du département de l'Allier
 Chézy-sur-Marne, commune française du département de l'Aisne
 Chézy-en-Orxois, commune française du département de l'Aisne

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France